Franqué ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Baptist von Franqué (1796–1865), deutscher Mediziner
 Otto von Franqué (1867–1937), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer